Šakal může být:

 Šakal – označení pro 3 druhy psovitých šelem rodu Canis
 Šakal pruhovaný (Canis adustus)
 Šakal obecný (Canis aureus)
 Šakal čabrakový (Canis mesomelas)

V kultuře
Den pro Šakala – detektivně-špionážní román Fredericka Forsytha
 Den Šakala alternativně též Šakal (film, 1973) (The Day of the Jackal) – film z roku 1973, režie Fred Zinnemann, v roli Šakala Edward Fox
 Šakal (film, 1997) (The Jackal) – film z roku 1997, režie Michael Caton-Jones, v roli Šakala Bruce Willis

Lidé
 Iljič Ramirez Sánchez – venezuelský terorista zvaný Šakal
 Robin Jackson – severoirský terorista zvaný Šakal

Související články 
 Šakalí léta – český film